Góry Echigo
 Nizina Echigo